Вішньовський () — словацьке прізвище. Відомі носії:

 Любомір Вішньовський (1976) — словацький хокеїст.
 Тібор Вішньовський (1974) — словацький хокеїст.

Словацькі прізвища